

Коулдейл — місто в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Коулдейл — місто в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Коулдейл — переписна місцевість, штат Колорадо